Christos Papanikolau (ur. 1941) – grecki lekkoatleta, specjalizujący się w skoku o tyczce
 Georgios Papanikolaou
 Georgios Papanikolaou (ur. 1883, zm. 1962) – amerykański lekarz ginekolog greckiego pochodzenia
 Jorgos Papanikolau (ur. 1977) – grecki polityk i prawnik, od 2009 poseł do Parlamentu Europejskiego